Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2007/08 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Erneut wurden Aufstiegs-Play-Offs durchgeführt. Dabei schafften Borussia Dortmund und Frisch Auf Göppingen den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Borussia Dortmund.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: MTV 1860 Altlandsberg, TSG Wismar und TV Oyten.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Stemmer/Friedewalde, SGH Rosengarten und Rostocker HC.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TV Beyeröhde und TSG Ketsch.
Absteiger in die Regionalligen: VfL Waiblingen, TSG Ober-Eschbach und DJK Marpingen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SG 09 Kirchhof und VfL Sindelfingen.

Entscheidungen

Aufstiegs-Play-Offs

Halbfinale 
Gruppe A
TSV Nord Harrislee – Frisch Auf Göppingen 27:36, 26:38
SC Markranstädt – SVG Celle 27:25, 36:31
Gruppe B
TV Nellingen – Borussia Dortmund 28:25, 21:31
SV Union Halle-Neustadt – SV Allensbach 25:23, 23:27

Finale 
Gruppe A
SC Markranstädt – Frisch Auf Göppingen 27:35, 31:34
Gruppe B
SV Allensbach – Borussia Dortmund 18:28, 23:27

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen und Borussia Dortmund.

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

2007
Handballsaison 2007/08